Horvátország
Lonja falu Sziszek községben, Sziszek-Monoszló megyében
Lonja ókori település Varasdtól délre
Lonja folyó, a Száva bal oldali mellékvize